

Изменения в новом сезоне 
В сезоне ДТМ 2005 года в составе HWA (Мерседес) дебютировал 2-кратный чемпион мира в классе Ф1 Мика Хаккинен, который сменил в заводской команде Кристиана Альберса. Также в составе заводской команды Мерседес дебютировал чемпион Евросерии Формулы 3 Джейми Грин. Машины прежних спецификаций - 2000-2003г. - были запрещены, и на старте стояли только машины 2х последних годов - 2004 и 2005гг. Опель сократил своё присутствие с 6 до 4 машин, а Ауди - увеличили до 8, как у Мерседес, при том что Joest Racing получила 4 старые машины Абта, вместе с самим Кристианом Абтом, которого в основной команде заменил Алан Макниш, бывший пилот Тойоты в Ф1 и действующий пилот Ауди в длинных гонках. Кроме того Joest Racing перешли Франк Штипплер и Пьер Каффер, Диндо Капелло сохранил своё место, а Эмануэле Пирро вновь отправился в ALMS. В конце предыдущего сезона Опель заявил о своем уходе, а потому новые машины представляли собой лишь модификацю старых. Ожидали дебюта MG Rover, для которого Zytek даже построил машину, но банкротство Ровера не оставило никаких шансов. Для того, чтоб увеличить конкурентоспособность старых машин была введена система весовых гандикапов, как в старом ДТМ - все машины марки, занявшей наивысшую позицию получали дополнительный балласт.

Предполагалось что в календарь из 11 этапов войдут также городские гонки в Москве и Авиньоне, но они были заменены гонками в Брно и Лаузицринге, после того как стало ясно, что организаторы не могут подготовить трассу.

Сам сезон был насыщен плотной борьбой двух марок и их представителей - Гари Паффетта, выступавшего за Мерседес, и действующего чемпиона Маттиаса Экстрема, выступающего за Ауди. Они шли вровень, вплоть до предпоследнего этапа в Стамбуле, где под дождем Ауди испытывали серьёзные технические проблемы и Паффет оторвался от преследователя на 9 очков. На последнем этапе в Хоккенхайме Экстрем уже ничего не мог поделать, и даже не стал совершать последний обязательный пит-стоп, за что был дисквалифицирован по итогам гонки.

В 2005 году, впервые проявились разрушительные тенденции, развившиеся в последующие два года и нанесшие серьёзный урон престижу серии. Стремясь, чтобы чемпионом стал непременно гонщик на машине их марке, Норберт Хауг и Вольфганг Ульрих не гнушались командной тактики, приказывая пилотам на старых машинах сдерживать претендента соперников и пропуская своего.

Календарь и победители

Положение в чемпионате

Ссылки 
Официальная страница ДТМ
 Статистика нового ДТМ от speedsport-magazine.com

Сезоны DTM